Somner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Somner, Regieassistent und Filmproduzent
 Doug Somner (* 1951), schottischer Fußballspieler 
 George Somner, Schauspieler
 William Somner (1593–1669), englischer Gelehrter